Иван Докукин:

 Докукин, Иван Архипович (1920—1943) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Докукин, Иван Павлович (1880—1956) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.